Зби́тинка (Сви́тенька, ) — река на Украине, в пределах Дубенского, Здолбуновского и Острожского районов Ровенской области. Левый приток реки Вилии (бассейн Днепра).

Физико-географическая характеристика 
Длина 56 км, площадь водосборного бассейна — 399 км². Уклон реки 1,5 м/км. Долина корытообразная, в нижнем течении шириной до 3-5 км. Пойма двусторонняя, шириной от 30-50 м (в верховье) до 500 м (в низовьях), на отдельных участках заболочена. Русло извилистое, шириной 5-8 м, глубиной 0,5-1 м.

Расположение 
Збитинка берёт начало у северной окраины села Збытин. Течёт преимущественно на восток в пределах Мизоцкого кряжа и Острожской долины. Впадает в р. Вилия восточнее села Межирич (у южной окраины города Острога).

Притоки 
Река имеет более 10 притоков, основные из которых: Бущанка, Песчанка (левые).

О названии реки 
Документируется ещё как «Сбитенка», «Збытник», «Люба». Название Збитинка конечным «ка» символизирует место утечки — село Збытин, которое в свою очередь скрыло древнерусское имя Збыт, производное из древних двучленных наименование типа Збислава (Сбыслав), Збыгнев (Сбыгнев), где компонент «Збыт» от глагола «быть» и воплощал понятие «утверждаться», «множиться». Документированное «Люба» касается Збитенки где-то в окрестности Ступно, Малой Мощанице, Залибовки, и, очевидно, развилось из древнего «Луба» в значении «Лубна» (место, где вымачивали, то есть «лубнували», коноплю, лён, лыко), и не без влияния речных наименование типа Настя, Стася, Устье, которые, по народной этимологии, приняли имена людей.

Галерея

Источники

Ссылки 
 
 

Бассейн Горыни
Реки Ровненской области
Дубенский район (Ровненская область)
Здолбуновский район
Острожский район